Frosio ist der Familienname folgender Personen:

 Elia Frosio (1913–2005), italienischer Radsportler
 Ivo Frosio (1930–2019), Schweizer Fußballspieler